Ninjas in Pyjamas, NiP (досл. «Ниндзя в пижамах») — шведская киберспортивная организация. Существует с 1999 года, но в период с 2007 по 2012 приостанавливала свою деятельность.

В настоящий момент представлена подразделениями по таким играм, как Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT и Rainbow Six Siege.

Об организации 
В начале 2000-х NiP являлась одной из самых успешных в дисциплине Counter-Strike, по версии GotFrag. Основателями стали Томми «Potti» Ингемарссон и Эмиль «HeatoN» Кристенсен. Их первым успехом стало 1 место на CPL World Championship 2001.

«Проект задумывался, как своего рода лан-команда с bullet’ом и elajten’ом — мемберами, которые не были с нами в лане (я знал их „давно“ из Интернета). Все мы играли в клане под названием [OF], который был чисто лан кланом, но мы добавили bullet’а и elajten’а в наш состав. Кланлидер в той команде был слабоват в управлении командой и не особо заинтересованный игрой, так что мы решили начать что-то самостоятельно и я придумал NiP. Все это было ново для меня и пришлось обратиться за помощью к tootzi в создании сайта клана(который нужен был для регистрации на clanbase) и прочего. После этого мы стали расширяться и брать в команду людей, которые не были с нами в лане.»

История 
 NiP официально закрепилось как название только к концу 2000 — началу 2001 года.
 Следующим большим изменением NiP было смена названия на e9, когда в ноябре 2000 они присоединились к организации EYEballers. Potti, Hyb, Pk, Kuros, Cogline, Medion, Ammis, Trasan, Bullet, kulspruta и Tootzi перешли из NiP в e9.
 Их первым успехом стала победа на крупнейшем турнире того времени Cyberathlete Professional League World Championships, где в финале они обошли фаворитов Team 3D. Но команда не могла долго существовать без спонсорской поддержки, которую NiP нашли в лице SK Gaming. Так появились такие команды, как: SK Scandinavia и SK Sweden. Проекты получили хорошее развитие. Призовой фонд за 2003 год составил $170 000.
 В 2005 году часть игроков уходит из SK Gaming.Томми «Potti» Ингемарссон и Эмиль «HeatoN» Кристенсен совместно с менеджерами Питером Хедландом и Виктором Линдквистом переводят организацию в Швецию. Они продолжают показывать хорошие результаты в дисциплине Counter-Strike. На тот момент они являются одной из самых известных киберспортивных организаций не из Азии, их интернет ресурс посещают более 100 000 уникальных адресов.

 В 2014 году Робин «Fifflaren» Йоханссон покидает команду. Было принято решение взять в основной состав Микаила «Maikelele» Билла.
 24 февраля 2015 года Микаила «Maikelele» Билла заменил финский снайпер Алекси «allu» Йалли.
 7 декабря 2015 года Алекси «allu» Ялли покинул команду.

CS:GO

Текущий состав

Бывшие игроки

Достижения

Статистика 
Сводная статистика по турнирам.

Counter-Strike 1.6 
Подразделение расформировано в декабре 2007 года.

Бывшие игроки 

</small></small>
</small>

Достижения

Dota 2 
Ninjas in Pyjamas является престижной киберспортивной организацией, сделавшей себе имя на арене CS:GO, они занимали на ней лидирующую позицию продолжительное время. NiP пытались попасть и на арену Dota 2, но из шведских команд ни NoTidehunter, ни Alliance не приняли их спонсорства.

Шведская команда Lajons приняла спонсорство организации NiP.

Lajons - это шведская команда, сформировавшаяся вокруг бывшего участника Fnatiс Era. Шведы уже играли как команда в HoN и стали известны в Dota 2.

Показав 72% побед в декабре, Lajon были квалифицированы для LAN-финалов XI сезона StarLadder в Киеве.

30 ноября 2022 года, после разочаровывающих результатов, организация решает отказаться от своей команды по Dota 2, чтобы больше сосредоточиться на других киберспортивных дисциплинах.

League of Legends

Текущий состав

Rainbow Six Siege 
12 июня 2018 года NiP открывают подразделение по Rainbow Six Siege, выкупив состав Black Dragons e-Sports.

Текущий состав

Quake 
Подразделение расформировано.

Бывшие игроки

Warcraft III 
Подразделение расформировано.

Бывшие игроки

Достижения

Факты 
 В августе 2011, в возрасте 26 лет от лейкемии скончался Бьорн «Bullen» Валл.
 7 сентября 2013, была сыграна серия шоуматчей между составами NiP 2005 года, и 2013. За NiP-2005 выступили Эмиль «HeatoN» Кристенсен, Томми «Potti» Ингемарссон, Майкл «ahl» Кордунский, Маркус «zet» Сундстрем, Кристер «fisker» Эрикссон. За NiP-2013 выступил текущий CS:GO состав, а именно: Кристофер «GeT_RiGhT» Аллесунд, Патрик «f0rest» Линдберг, Ричард «Xizt» Ландстрём, Робин «Fifflaren» Йоханссон, Адам «friberg» Фрайберг. Планировалось сыграть как в CS:GO, так и в CS 1.6. Но из-за DDoS-атаки было сыграно только три матча в CS 1.6. В результате, победителями стали NiP-2005 со счётом 2:1.

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт

Компании, основанные в 1999 году
Профессиональные киберспортивные организации
Киберспорт в Швеции